Die Coppa Italia 1970/71, den Fußball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Italien der Saison 1970/71, gewann der AC Turin. Torino traf im Finale auf den AC Mailand und konnte die Coppa Italia zum vierten Mal gewinnen. Mit 5:3 nach Elfmeterschießen setzte sich die Mannschaft von Trainer Beniamino Cancian durch und wurde Nachfolger des FC Bologna, der sich im Vorjahr gegen den AC Turin durchgesetzt hatte, diesmal aber bereits in der Gruppenphase ausschied.

Als italienischer Pokalsieger 1970/71 qualifizierte sich der AC Turin für den Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres, wo man im Viertelfinale gegen den schottischen Vertreter Glasgow Rangers ausschied.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Entscheidungsspiel 
Da der AC Monza und Atalanta Bergamo punktgleich waren und der direkte Vergleich remis endete, war ein Entscheidungsspiel nötig, um den Gruppensieger zu ermitteln. 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Gruppe 8 

|}

Gruppe 9 

|}

Entscheidungsspiel 
Die beiden Gruppensieger mit der geringsten Punktzahl spielten in einem Entscheidungsspiel den letzten verbleibenden Viertelfinalteilnehmer aus.

|}

Viertelfinale 

|}

Finalrunde 

|}

Da der AC Mailand und der AC Turin punktgleich waren, musste ein Entscheidungsspiel über den italienischen Pokalsieger der Saison 1970/71 entscheiden.

Entscheidungsspiel

Siehe auch 
 Serie A 1970/71

Weblinks 

 Informationen zur Coppa Italia auf rsssf.com

1970/71
Fußballsaison 1970/71